Виже — фамилия. Известные носители:
 Виже, Жак (1787—1858) — канадский государственный деятель.
 Виже, Клод (1921—2020) — французский поэт, эссеист, переводчик.

 Виже — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи.